Ral har forskellige betydninger:

Ral er en bestemt størrelse sten. Se Ral (geologi).
Ral er en lyd kommende fra struben. Se Ral (lyd).
RAL er en standard for farver. Anvendes specielt i industrien – farven angives med RAL-kode.